Det 12:a Sovjetiska mästerskapet i bandy hölls vintern 1968/1969, mästerskapet avgjordes från 23 november 1968 till 16 mars 1969. Vinnare blev Dynamo Moskva.

Mästerskapet avgjordes i ett gruppspel där de 16 lagen mötte varande 1 gång hemma och borta.

Sovjetiska mästerskapet

Klass A

Klass A:1

Klass B
Avgjordes i Verkhnij Ufalej, 27 februari till 10 mars 1968, Neftyanik Novokujbysjevsk spelade bara fyra matcher, innan de drog sig ur tävlingen. Vinnaren kvalificerade sig till A:1 säsongen 1968/1969

1967 i Sovjetunionen
1968 i Sovjetunionen
Bandy i Sovjetunionen
Bandysäsongen 1968/1969